Les Carcharodontosaurinae (carcharodontosaurinés en français) forment une sous-famille éteinte de dinosaures théropodes, classés parmi les Carcharodontosauridae. Ils vivaient en Amérique du Sud et en Afrique du Nord au Crétacé, de l'Aptien au Turonien, soit il y a environ entre  et  millions d'années. 

Cette sous-famille a d'abord été nommée Giganotosaurinae par Coria & Currie en 2006, mais dès l'année suivante Steve Brusatte et Paul Sereno érigent la sous-famille des Carcharodontosaurinae en reléguant le clade ne regroupant que les trois espèces argentines au rang de tribu sous le nom de Giganotosaurini. Ce changement est repris dans les publications ultérieures sur le sujet.

Liste des genres 

  Carcharodontosaurus Albien à Turonien (Algérie, Maroc, Niger)
  Giganotosaurus Cénomanien (Argentine)
  Mapusaurus Cénomanien (Argentine)
  Tyrannotitan Aptien (Argentine)

Classification 
Le cladogramme suivant est tiré de l'analyse phylogénétique réalisée en 2016 par Sebastián Apesteguía et ses collègues. Il montre la succession de clades : Carcharodontosauria, Carcharodontosauridae, Carcharodontosaurinae ainsi que la tribu des Giganotosaurini qui abrite les trois principaux genres argentins :

Dans la culture populaire 
 On voit des Giganotosaurus qui attaquent des Argentinosaurus dans un épisode de Sur la terre des dinosaures
 Les Mapusaurus sont dépeints comme des chasseurs en meutes dans Planète Dinosaure.
 Giganotosaurus aurait dû apparaître dans la série Le Royaume des Dinosaures mais a été annulé.

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Carcharodontosauridae
 Carcharodontosaurus
 Giganotosaurus
 Mapusaurus
 Tyrannotitan

Carnosaure
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2007